Rogniat ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste Rogniat (1750–1815), französischer Politiker
 Joseph Rogniat (1776–1840), französischer General der Pioniere
 Louis Rogniat (1852–1956), französischer Architekt